Навалапа има више значења:

 Навалапа (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Навалапа (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Навалапа (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Навалапа (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику